Ван Мэн:

 Ван Мэн (325–375) — премьер-министр государства Ранняя Цинь.
 Ван Мэн (ок. 1308 — 1385) — китайский художник и поэт.
 Ван Мэн (род. 1934) — китайский писатель, Министр культуры КНР (1986—1989).
 Ван Мэн (род. 1985) — китайская олимпийская чемпионка по шорт-треку.
 Ван Мэн (кёрлингистка) (род. 1988) — китайская кёрлингистка на колясках, чемпионка зимних Паралимпийских игр 2018.